Hättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hättjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Hättjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (1,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn